

Aziende 
Corsair Memory – Azienda produttrice che costruisce  i componenti per PC 
Corsair International – Compagnia aerea francese, precedentemente conosciuta come Corsair e Corsairfly
Corsair - Piccola  etichetta musicale italiana degli anni '60

Cinema e televisione 
 Corsair – film del 1931 diretto da Roland West
 Corsair – episodio del 2004 della serie tv Battle Stations

Letteratura 
 La rotta dei corsari (Corsair) – romanzo di Tim Severin del 2007
 Corsair – romanzo di Clive Cussler del 2009

Altro 
 Vought A-7 Corsair II – aereo da attacco al suolo statunitense
 Vought F4U Corsair – aereo da caccia statunitense della seconda guerra mondiale